Miejscowości w Polsce:
 Kuczbork-Osada
 Kuczbork-Wieś

Zobacz też 
 Kluczbork